Sargant ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Beale Sargant (1855–1938), britischer Kolonialbeamter in Südafrika
 Ethel Sargant (1863–1918), britische Botanikerin
 William Sargant (1907–1988), britischer Psychiater

Siehe auch:
 Sargent
 Sergeant (Begriffsklärung)